Laskarina ist der Name von:

 Irene Laskarina (* um 1200–1241), Tochter des byzantinischen Kaiser Theodor I. Laskaris; Kaiserin von Nikäa 
 Irene Doukaina Laskarina († 1268), Tochter des byzantinischen Kaisers Theodor II. Laskaris; Zarin von Bulgarien

Siehe auch:
 Laskariden